

Comme nom de famille 
 Aurelio Vidmar (1967-), footballeur australien.
 Milan Vidmar (1885-1962), joueur d'échecs, ingénieur électricien, théoricien des échecs, philosophe et écrivain slovène.
 Milan Vidmar junior (1909-1980), joueur d'échecs slovène, fils du précédent.
 Uroš Vidmar (1980-), joueur de hockey sur glace slovène.

Homonymie de patronyme slovène